Bullock est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alan Bullock (1914-2004), historien britannique ;
 Alexander H. Bullock (1816-1882), homme politique américain ;
 Arthur Allman Bullock (1906-1980), botaniste anglais ;
 Dafydd Bullock, né en 1953, compositeur gallois ;
 Dan Bullock (1953-1969), militaire américain ;
 Donna Bullock (née en 1955), actrice américaine ;
 Eric Bullock (né en 1960) : joueur américain de baseball ;
 Fanny Bullock Workman (1859-1925), alpiniste, exploratrice, géographe et cartographe américaine ;
 Hiram Bullock (1956-2008), guitariste américain ;
 Jim J. Bullock (né en 1955), acteur américain ;
 Jonathan Bullock (1963-), homme politique britannique
 Louis Bullock (né en 1976), basketteur américain ;
 Philippe Bullock, professeur britannique de littérature et de musique russe ;
 Randy Bullock (né en 1989), joueur américain de football américain ;
 Reggie Bullock (né en 1991), basketteur américain ;
 Sandra Bullock (née en 1964), actrice américaine ;
 Seth Bullock (1849-1919), shérif dans le Dakota du Sud ;
 Steve Bullock (né en 1966), homme politique américain ;
 Stuart Scott Bullock (né en 1972), acteur américain ;
 Tony Bullock (né en 1972), footballeur anglais ;
 
 William Bullock (1773-1849), collectionneur et naturaliste britannique ;
 William Bullock (1813-1867), inventeur américain ;
 William Bullock Ives (1841-1899), avocat, homme d'affaires et homme politique québécois.

 Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, chanteuse née américaine en 1939, naturalisée suisse depuis 2013.

Personnages de fiction 
 Harvey Bullock est un personnage de fiction apparaissant dans Batman.
 Avery Bullock est un personnage de fiction, directeur-adjoint à la CIA et vivant à Langley Falls dans la série American Dad!.

Toponyme 

 Bullock Creek, site de fossiles d'Australie ;
 Comté de Bullock, Alabama, États-Unis.

Zoologie 
 L'oriole de Bullock est un passereau d'Amérique.

Patronyme anglais